Claudio Cesetti – scacchista italiano
 Fabrizio Cesetti – politico italiano
 Giuseppe Cesetti – pittore italiano